Туртеро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Административный центр кантона Туртерон. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08458.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 70 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 27 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 172 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 114 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 87 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 87 активных работали 72 человека (40 мужчин и 32 женщины), безработных было 15 (7 мужчин и 8 женщин). Среди 27 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Памятник истории с 1913 года.
 Три придорожных креста (XVII век). Памятник истории с 1972 года.
 Крытый рынок (XVI век), построенный Франциском I для проведения двух ежегодных ярмарок.
 Прачечная (XVIII век).

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны